Zamarra kan syfta på:

Spanien 

 Zamarra (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Zamarra (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca,